Dit is de wereldranglijst van juni 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 juni 1994.

Mannen 06